Но́ррботтен ():
 Норрботтен — лен (административная единица) в современной Швеции
 Норрботтен — историческая провинция в Швеции